Сезон 2001/2002 стал для ПСЖ 29-м в Чемпионате Франции и 32-м в своей истории. Сезон стал примечателен тем, что летом команду пополнил будущая звезда мирового футбола бразилец Роналдиньо. С ним в составе команда выступила лучше чем в прошлом сезоне: 4-е место в чемпионате, и даже удалось взять трофей, Кубок Интертото, а вот в национальных кубках успеха команда не достигла.

Чемпионом Франции стал Олимпик Лион. С этого сезона началась его 7-летняя гегемония во Франции.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:19.000.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:15.080.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:19.000.000

Общая прибыль:15.080.000

Разница:3.920.000

Соревнования

Лига 1

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Франции

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Кубок лиги

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Кубок Интертото

2-й раунд

3-й раунд

1/2 финала

финал

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Пари Сен-Жермен»
Пари